Первым послом Исландии в России был Олавур Эгильсон. Нынешний посол Республики Исландия в Российской Федерации — Арни Тор Сигурдссон (агримент).

Список послов